FK Livorno () je fudbalski klub iz Livorna, Italija. Klub je osnovan 1915 godine i trenutno se takmiči u Seriji C. Livorno svoje mečeve igra na stadionu Stadio Armando Piči, koji ima kapacitet od 14.267 mesta.

Uspesi 
  Serija A
 Drugi (2) : 1920, 1943
  Serija B
 Prvak (2) : 1933, 1937

Livorno u evropskim takmičenjima

Vidi još 
Spisak italijanskih fudbalskih klubova

Reference

Spoljašnje veze 
 Zvanični sajt kluba 

Ливорно